Babinow ist der Familienname folgender Personen:

 Artemi Safronowitsch Babinow, russischer Entdecker
 Sergei Pantilimonowitsch Babinow (* 1955), russischer Eishockeyspieler